Phil Edwards (1907–1971) ötszörös olimpiai bronzérmes kanadai és guyanai atléta („Mr. Bronze”)
 Phil Edwards (1949–2017) brit kerékpárversenyző olimpikon
 Phil Edwards (1985) angol labdarúgó